Вале́рий Фра́нцевич Жуко́вский (; ) — белорусский футболист, полузащитник.

Биография 
Валерий родился в Лиде, где и начал заниматься футболом. Профессиональную карьеру начал в 21 год, в 2005 году, подписав контракт с клубом из родного города — с ФК «Лида».

В своем первом сезоне в качестве профессионального футболиста сразу пробился в основу лидского клуба, выступавшего тогда в Первой Лиге. Сыграл в сезоне 29 матчей, забил 5 мячей и помог завершить своему клубу сезон на 10 позиции в турнирной таблице. После относительно успешного сезона Валерию стали поступать предложения сменить клуб, в частности, был интерес от «Витебска» и «Белшины». Но витебский клуб предлагал игроку лишь просмотр, в то время как «Белшина», которая в минувшем сезоне вышла в Высшую Лигу — полноценный контракт. Валерий выбрал бобруйский вариант.

В «Белшине» Жуковский также сразу стал игроком основы и за полтора сезона сыграл 38 матчей и забил 10 голов. Летом 2007 года перешёл в «Шахтёр», где за два года отыграл около 50 матчей и забил 7 мячей. Во время игры в солигорском клубе дважды играл в финалах Кубка Белоруссии по футболу (в 2008 и 2009 годах), но трофей солигорчанам так и не покорился.

Летом 2009 года переходит в «Нафтан». Валерий приглашался в Новополоцк целенаправленно под матчи Лиги Европы, но заявить на эти игры его так и не успели. В сезоне 2010 года провёл за «Нафтан» 32 матча, забил 5 голов. В следующем сезоне отыграл на 5 матчей меньше, забил 3 мяча, отдал 2 голевые передачи, но по-прежнему оставался твёрдым игроком основы. А вот в сезоне 2012 года выпал из основного состава клуба, появляясь на поле в основном с замены. 20 мая 2012 года Жуковский вместе со своим клубом с третьей попытки стал обладателем Кубка Белоруссии. Матч завершился со счетом 2:2, а в серии пенальти новополочане переиграли соперника — 4:3, сам же Валерий свой 11-метровый не забил.

В декабре 2012 года, после окончания контракта с «Нафтаном», у Жуковского было несколько предложений, в том числе и продлить контракт с новополоцким клубом.

8 декабря официальный сайт «Гомеля» сообщил, что Валерий Жуковский стал игроком «зелено-белых», подписав контракт сроком на один год. Дебютировал за клуб 14 мая 2013 года в кубковой игре против «Минска». 8 апреля в матче против своего бывшего клуба, «Нафтана» забил первый гол за «Гомель». После первых 8 туров на счету Валерия было 8 игр за новый клуб, в которых он забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. В мае 2013 года получил тяжелую травму левого колена, из-за которой выбыл из строя примерно на два месяца. В начале июня Жуковскому была сделана операция в Германии. 15 июня 2013 года, несмотря на травму, продлил контракт с «Гомелем» до конца 2014 года.

В январе 2014 года вернулся в «Нафтан». После возвращения стал лидером новополоцкого клуба, играл на позиции атакующего полузащитника. 2 августа 2014 года оформил хет-трик в матче с брестским «Динамо». В сезоне 2015 оставался игроком основы. С 13 голевыми передачами стал лучшим ассистентом чемпионата.

14 декабря 2015 стало известно о заключении контракта с минским «Динамо». Уже на предсезонном сборе Валерий был выбран вторым вице-капитаном команды. В первой половине сезона 2016 играл в основе динамовцев на позиции атакующего полузащитника. 29 июня стало известно, что после ухода Александра Гутора капитанская повязка перейдёт к Валерию Жуковскому. После прихода на должность главного тренера Сергея Боровского потерял место в основном составе и на поле появлялся нечасто. В декабре 2016 года по окончании контракта покинул столичный клуб.

В январе 2017 года присоединился к гродненскому «Неману», где стал основным атакующим полузащитником. В ноябре продлил контракт с клубом на один сезон. В сезоне 2018 оставался игроком стартового состава, стал капитаном команды. В декабре 2018 года подписал новый контракт с гродненцами.

В начале сезона 2019 зачастую выходил на замену, с июня по сентябрь играл в стартовом составе, позднее вновь стал выходить со скамейки запасных. В январе 2020 года продлил контракт с «Неманом» на год. В начале сезона 2020 оставался на скамейке запасных или выходил на замену, однако вскоре вернулся в стартовый состав. В декабре 2020 года продлил контракт с клубом ещё на сезон. В декабре 2022 года продлил контракт с клубом.

В начале сезона 2023 года футболист выбыл из распоряжения клуба из-за решения Министерства Спорта.

Достижения 
 «Шахтёр» (Солигорск)
 Бронзовый призёр Высшей лиги: 2007
 Финалист Кубка Беларуси (2): 2007/08, 2008/09
 «Нафтан»
 Обладатель Кубка Беларуси: 2011/12
 «Динамо» (Минск)
 Бронзовый призёр Высшей лиги: 2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» Минск 
 Профиль на сайте ФК «Гомель» 
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Неман» Гродно